Strassen kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Strassen, Luxemburg, ort och kommun,

Österrike 

 Strassen, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz,